Davis Cup 1999 beschrijft de 88e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Australië won voor de 27e keer de Davis Cup door in de finale Frankrijk met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België haalde de halve finale, het grootste succes sinds de invoering van de Wereldgroep. Met deze prestatie verzekerde het zich van handhaving in de Wereldgroep.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland verloor in de eerste ronde tegen de latere finalist Frankrijk, maar won in de beslissingswedstrijd om degradatie te voorkomen. Hiermee handhaafde Oranje zich in de Wereldgroep.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 3.

Door twee keer te verliezen in de groepswedstrijden dreigde degradatie naar groep 3. Maar de winst in de twee beslissingswedstrijden leidden tot handhaving in groep 3.